

Patronyme 
 Jean-Dominique Fuss (1782-1860), poète et historien belge.
Théophile Fuss (1816-1878), juriste belge, Cour de Cassation Bruxelles
 Nicolas Fuss (1755-1826), mathématicien suisse.
 Sonja Fuss (1978) est une footballeuse allemande.
 Gustave Fuss (1850-1893) est un avocat et homme politique belge.
Gustave Fuss-Amoré (1877-1944), homme de lettres à Paris
Henri Fuss (1882-1964), secrétaire général du ministère du Travail belge
Lucien Fuss (1888-1946), directeur Le Soir à Bruxelles

Toponyme 
 Rue Gustave Fuss à Schaerbeek, Bruxelles.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien